Кури́льщик:
 Кури́льщик — тот, кто курит табак и табачные изделия.
 «Курильщик» — персонаж телесериала «Секретные материалы».

См. также 
 Чёрный курильщик — гидротермальный океанический источник.